Цуёси Ямагу́ти (; ) — японский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции третьего; в составе сборной Японии на  играл на позиции второго.

Достижения 
 : золото (), серебро (, , , , , ), бронза ().
 : золото (?, 2014, , , , ), бронза ().
 Тихоокеанско-Азиатские чемпионаты среди юниоров: серебро (2006 Пекин).
 : золото (2018, 2019), серебро (2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Работает инструктором по фитнесу.

Женат, детей нет.

Живёт в Каруидзаве.

Начал заниматься кёрлингом в 8 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Тренеры по кёрлингу Японии